|-
| colspan=15 align="center"|  

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | J.F. Kennedy

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Villejean - Université

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Pontchaillou

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Anatole France

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Sainte-Anne

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | République

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Charles de Gaulle

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Gares

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Jacques Cartier

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Clemenceau

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Henri Fréville

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Italie

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Triangle

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Le Blosne

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | La Poterie

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Garage-atelier de Chantepie

Ligne A du métro de Rennes